Osoby o tym nazwisku:
 Anton Lubowski – namibijski adwokat 
 Andrzej Lubowski – polski ekonomista, bankowiec i publicysta
 Edward Lubowski – polski dramatopisarz
 Salomon Lubowski – żydowski architekt, mistrz murarski